Die Saison 1999/2000 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 31. in ihrer Geschichte und die letzte, in der die Meisterschaft in zwei Staffeln ausgetragen wurde. Insgesamt 28 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die vier jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 26 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 2000. Dies schaffte der HC 93 Bad Salzuflen.

In die Oberligen mussten mit dem Schalksmühler TV (Westfalen), TuRa Bergkamen (Westfalen), Fortuna Saarburg (Rheinland-Pfalz), den VfL Gummersbach Junioren und der HSG Irmenach-Kleinich fünf Mannschaften absteigen. Zudem verzichteten der TuS Ferndorf (Westfalen), der TV Brechten (Westfalen), der TV Forsbach (Mittelrhein), der SV Urmitz (Rheinland-Pfalz) sowie der TV Vallendar (Rheinland-Pfalz) auf ihren Regionalliga-Platz.

Die HSG Spenge-Lenzinghausen wurde aufgelöst und der TuS Spenge übernahm den Platz.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
HC 93 Bad Salzuflen - TuS Weibern

TuS Niederpleis - TuS Jöllenbeck

TuS Spenge - HSG Römerwall

Wermelskirchener TV - HSG Schwerte Westhofen

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

HC 93 Bad Salzuflen

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 Eintracht Recklinghausen
 Lenneper TG
 TV Oppum
 Fortuna Saarburg
 TVE Bad Münstereifel

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1999/2000
Handballsaison 1999/2000